De Rally van Groot-Brittannië 1999, formeel 55th Network Q Rally of Great Britain, was de 55e editie van de Rally van Groot-Brittannië en de veertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap rally in 1999. Het was de 320e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Cheltenham.

Verslag 
Richard Burns wist voor de tweede keer op rij voor eigen publiek te winnen na met ingang van dag twee de rally grotendeels te domineren. Met deze zege ging hij in het puntenaantal nog voorbij aan de niet-scorende Didier Auriol voor de runner-up positie in het kampioenschap. Juha Kankkunen bezorgde daarachter met een tweede plaats de volle mep voor Subaru bij de constructeurs. Een waar slagveld op de slotdag van de rally zag Harri Rovanperä voor Seat naar een derde plaats grijpen, terwijl direct daarachter gastrijder Bruno Thiry het team van Škoda hun eerste topvijfklassering bezorgde.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Groot-Brittannië
Rally van Groot-Brittannië